Триоксифторид — неорганическое соединение, оксосоль плавиковой кислоты:

 Триоксифторид рения 
 Триоксифторид технеция